Viggo Madsen kan henvise til flere personer:

 Viggo Madsen (1885-1954) – dansk maler
 Viggo Madsen f. 1943 - dansk forfatter og digter